— род муравьёв (Formicidae) из подсемейства .

Распространение 
Пантропика.

Описание 
Мелкие земляные муравьи (длина около 3-4 мм).

Систематика 
Около 10 видов. Ранее относили к подсемейству , теперь — к Ectatomminae.
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Bolton B. (2003). Synopsis and classification of Formicidae. Mem. Am. Entomol. Inst. 71: 1-370.
 Lacau, S.; Villemant, C.; Delabie, J.H.C. 2004: Typhlomyrmex meire, a remarkable new species endemic to Southern Bahia, Brazil (Formicidae: Ectatomminae). Zootaxa, 678: 1-23.

Ectatomminae
Роды муравьёв
Таксоны, описанные Густавом Майром